Kiekrz (Poznań), een wijk in Poznań
 Kiekrz (plaats in Groot-Polen), een dorp in de gemeente Rokietnica